В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1180 году.

''См. также: :Категория:Умершие в 1180 году'

Январь 
 9 января — Собеслав II — князь Чехии (1173—1178). Умер в изгнании.
 18 января — Олег Святославич — князь Путивльский (1157—1159), князь Курский (1159—1164), князь Новгород-Северский (1164—1170)
 23 января — Эберхард I фон Альтена-Берг — первый граф Альтена (1161—1180)

Февраль 
 6 февраля —  — королева-консорт Леона (1179—1180), умерла при родах

Март 
 11 марта —  — епископ Вердена (1167—1180)
 30 марта — Аль-Мустади — багдадский халиф из рода Абасидов (1170—1180)

Апрель 
 26 апреля —  — епископ Чичестера (1173—1180)

Май 
 15 мая —  — епископ Базеля (1180)

Июнь 
 13 июня — Мстислав Ростиславич Храбрый — князь Белгородский (1161—1163, 1167—1171), князь Смоленский (1175—1176), князь Новгородский (1179—1180), святой Русской Церкви .
 14 июня — Роман Ростиславич — князь Смоленский (1159—1171, 1172—1174, 1176—1180), князь Новгородский (1154, 1178—1179), великий князь Киевский (1171—1173, 1174—1176)
 20 июня — Минамото-но Ёримаса — японский военачальник из рода Минамото, активный участник войны Тайра и Минамото конца XII века. покончил с собой, совершив сэппуку (первый известный случай совершения самураем харакири в результате военного поражения}.

Июль 
 8 июля — Альберт Генуэзский — святой Римско-Католической Церкви, член монашеского ордена цистерцианцев, отшельник.
 Принц Мотихито — японский принц, сын Императора Го-Сиракавы, активный участник войны Тайра и Минамото. Убит

Август 
 4 августа —  — архиепископ Сплита (1175—1180), святой римско-католической церкви, убит .
 16 августа — Констанция Французская — дочь французского короля Людовика VI Толстого, графиня-консорт Булони (1151—1153), как жена Евстахия IV, графиня-консорт Тулузы (1154—1165), как жена Раймунда V Тулузского

Сентябрь 
 18 сентября — Людовик VII Молодой — король Франции (1137—1180) (c 1131 — соправитель отца), участник второго крестового похода
 24 сентября — Мануил I Комнин — византийский император (1143—1180).

Октябрь 
 6 октября —  — католический патриарх Иерусалима (1157—1180)
 25 октября — Иоанн Солсберийский — англо-французский богослов, схоластик, писатель, педагог, епископ Шартра (1176—1180), автор одного из первых педагогических трудов «Металогик».

Ноябрь 
 14 ноября — Уа Туатейл, Лоркан (Лаврентий Дублинский) — архиепископ Дублина, дипломат, святой Римско-Католической церкви, покровитель Ирландии .

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Бектер — старший сводный брат Чингисхана. Убит Темуджином и его братом Хасаром
 Бертольд I — граф Тироля (1165—1180).
 Ибн Дауд — еврейский богослов-философ, историк и астроном, живший в мусульманской Испании. Умер мученической смертью.
 Иннокентий III — антипапа (1179—1180). Умер в заключении после отречения.
 Казимир I — первый герцог Померании — Деммин (1155/56-1180)
 Гуго де Мортимер — англонормандский барон из рода Мортимеров, лорд Вигмор (1137—1180). Дата смерти предположительна.
 Пьетро — кардинал-священник Сан-Кризогоно (1173—1180)
  — зангидский эмир Мосула (1170—1180)
  — исландский законоговоритель (1171—1180)
 Иоанн Цец — византийский филолог, плодовитый комментатор античных авторов. Дата смерти предположительна.
 Чжан Ши — учёный-неоконфуцианец, один из «трёх мудрецов с Юго-востока»
 Ярослав Изяславич — Князь Туровский (1146), князь Новгородский (1148—1154), великий князь Киевский (1173—1174 с перерывом). Дата смерти приблизительна.

См. также 

 Список умерших в 1179 году
 Список умерших в 1181 году

1180